Rantental heißen folgende geographische Objekte:

 Rantental (Ranten), am unteren Rantenbach bei Ranten, Steiermark
 Rantental (Krakau), auch Rantengraben, am obersten Rantenbach, Nebental des Krakautals zum Rantentörl, Steiermark